1676 км, 1676-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1676 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 535521.
 1676 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 700153.